

Брукстон — місто, штат Індіана
 Брукстон — місто, штат Міннесота